Herigonius ist:

 lateinischer Name des französischen Mathematikers und Astronomen Pierre Hérigone (1580–1643)
 Herigonius (Mondkrater), benannt nach Pierre Hérigone
 Rimae Herigonius, System von Mondrillen in der Nähe des Kraters